Dmitrij Ryžov – calciatore russo, attaccante
 Ksenija Ryžova – velocista russa
 Michail Ryžov – marciatore russo 
 Yuri Ryzov – scienziato e diplomatico russo